Uranius ist der Name folgender Vulkane auf dem Planeten Mars:

 Uranius Tholus
 Uranius Patera

Uranius ist der Name folgender Personen:
 Uranius (Usurpator), angeblicher römischer Gegenkaiser unter Elagabal oder Severus Alexander; siehe Taurinus (Gegenkaiser)
 Uranius Antoninus, römischer Gegenkaiser 253/254
 Martin Prenninger (Martinus Uranius, † 1501), deutscher Humanist
Heinrich Uranius (1492–1572), deutscher Humanist und Rektor in Emmerich
 Georg Coelestin (1525–1579; auch Georg Himmlisch, Georg Himmel sowie Georg Uranius), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher

In der griechischen Namensform Uranios ist es der Name folgender Personen:
 Uranios (Autor), antiker Verfasser eines griechischsprachigen historisch-geographischen Werks über Arabien (Arabika) in fünf Büchern (nur Fragmente erhalten)
 Uranios von Himeria, Bischof Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr.

Siehe auch:
 Urania (Begriffsklärung)
 Uranus